Бліда блакитна цятка може означати:
 Бліда блакитна цятка — фотографія 1990 року, зроблена космічним апаратом Вояджер-1 за ініціативою Карда Сагана
 «Блакитна блакитна цятка: космічне майбутнє людства» — книга Карда Сагана 1994 року про цю фотографію зокрема і про дослідження Сонячної системи взагалі